OMC pode se referir a:
Organização Mundial do Comércio;
OMC - uma banda musical da Nova Zelândia;
Old Man's Child - uma banda musical da Noruega;
Grupo Omnicom (OMC) - uma agência de publicidade dos Estados Unidos;
Ordem do Mérito Cultural - ordem honorífica brasileira.

Desambiguação